Kaplí svatého Jana Nepomuckého je v Praze více:
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (katedrála svatého Víta) – chórová kaple u hrobu Jana Nepomuckého v katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (klášter sv. Jiří) – barokní kaple přistavěná k románské bazilice sv. Jiří na Hradě pražském
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Dejvice) – pozůstatek poutní cesty ke kostelu sv. Matěje
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Háje) – kaplička z roku 1841 na Jižním Městě
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Radlice) – barokní kaple u kancelářského komplexu ČSOB
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Nový hrad) – v 18. století v areálu zříceniny Nového hradu u Kunratic
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Malá Strana) - ze 17. století v areálu kláštera bosých karmelitek, dnešních Vojanových sadech
 Kaple svatého Jana Nepomuckého (Kneislovka) – barokní kaple na pozemku usedlosti Kneislovka v Břevnově (dříve na Smíchově) (nepřístupná, zvenku jen částečně viditelná)

Související články 
 Kostel svatého Jana Nepomuckého (Praha)

Praha